Anai ist der Familienname von

 Takamasa Anai (* 1984), japanischer Judoka
 Yuki Anai (* 1988), japanische Badmintonspielerin